DASA steht für:
 DASA – Arbeitswelt Ausstellung, ein Museum der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
 DASA (Luft- und Raumfahrtkonzern), ein ehemaliger Luft- und Raumfahrtkonzern
 Defense Atomic Support Agency, eine US-Militärorganisation für Kernwaffentests in den 1960er-Jahren

Dasa steht für:
 eine Sprache in Tschad und Niger, siehe Dazaga

Dasa steht als Nachname für folgende Personen:
 Eli Dasa (* 1992), israelischer Fußballspieler
 Ravindra Svarupa Dasa (* 1947), US-amerikanischer Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Daza
 Dassa

Abkürzung